Le Dr Radek Zelenka est un personnage de fiction de la série Stargate Atlantis joué par David Nykl.

Il fait partie du premier contingent envoyé par la porte des étoiles sur la cité d'Atlantis, le docteur Zelenka originaire de la République tchèque possède de nombreuses connaissances scientifiques importantes pour l'expédition dont l'un des objectifs est la découverte et l'utilisation de la technologie des Anciens.

Travail sur Atlantis 
Zelenka est présent dans l'ensemble des cinq saisons de Stargate Atlantis et est aussi parmi les personnages d'Atlantis à apparaître dans l'épisode de Stargate SG-1 Chassé-Croisé.
Il travaille en étroite collaboration avec le Dr Rodney McKay avec qui il entretient une certaine forme de rivalité sur le plan scientifique. Ce dernier s'excusera par la suite de toutes les fois où il s'était énervé sur lui, lui avouant qu'il le considère comme un grand scientifique : le Dr Zelenka l'ayant sauvé lorsque l'équipe du Dr McKay se retrouva bloquée dans un Puddle Jumper qui resta coincé dans la porte des étoiles.
Il sauvera à plusieurs reprises la cité, particulièrement lors de l'épisode quarantaine de la saison 4 de SGA : il parvient à réparer l'hyper propulsion de la cité, et a détourner le bouclier autour de la porte des Étoiles dans l'épisode "first Contact" de la saison 5 afin d'empêcher l'explosion de cette dernière de détruire une partie de la planète.

Création et Introduction du personnage 
Dès le début de Stargate Atlantis, les producteurs étaient à la recherche d'acteurs pour jouer les étrangers représentant la coopération entre les pays participants à l'expédition sur Atlantis. Lorsque David Nykl fit une audition pour le rôle d'un personnage russe de l'épisode "38 minutes" (saison 1) et mit en avant sa double nationalité (canadienne et tchèque) , les producteurs le prirent et décidèrent de changer la nationalité du personnage pour le faire devenir tchèque.
Nykl fit une telle impression que le producteur Brad Wright a écrit des dialogues entre Zelenka et Rodney McKay (joué par David Hewlett) dès l'épisode suivant, "Soupçons".

Zelenka a été ré-introduit dans l'épisode de la mi-saison-1 "En pleine tempête" où il collaborera activement avec McKay pour sauver la cité d'un ouragan géant en canalisant l'énergie électrique de la tempête pour alimenter le bouclier.
Au début, McKay ne le connaissant pas bien, ce dernier n'arrive pas à se souvenir du nom de Zelenka même lorsqu'ils travaillent ensemble.

Doublage 
David Nykl est doublé par Éric Etcheverry.

Références

Liens externes 
  Wikiquote : Zelenka parlant tchèque

Voir aussi 
 Stargate Atlantis
 Personnages de Stargate Atlantis

Tau'ri
Personnage de fiction tchèque
Scientifique de fiction

pl:Atlantis (Gwiezdne wrota)#Postacie z Atlantis